Raxa ist der Name 

 eines heute nicht näher zuordenbaren Flusses im heutigen Mecklenburg-Vorpommern; siehe Schlacht an der Raxa
 einer Gattung der Feuerwanzen, siehe Raxa (Gattung)